Claude Gaspari (né en 1936), photographe français,
 Franco Gasparri (1948-1999), acteur italien,
 Gianfranco Gaspari (né en 1938), bobeur italien,
 Giuseppe Gaspari (né en 1932), joueur devenu entraîneur de football italien,
Ilaria Gaspari (née en 1986), philosophe féministe italienne, 
 Juan Gáspari (né en 1980), coureur cycliste argentin,
 Maurizio Gasparri (né en 1956), homme politique italien,
 Pietro Gasparri (1852-1934), prélat catholique italien, juriste et diplomate du Saint-Siège et cardinal secrétaire d'État,
 Remo Gaspari (1921-2011), avocat et homme politique italien,
 Rich Gaspari (né en 1963), bodybuilder professionnel de nationalité américaine,
  (née en 1975), actrice italienne.

Voir aussi 
 (16973) Gaspari